Berjozovkai járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Krasznojarszki határterületen, székhelye Berjozovka
 Berjozovkai járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Permi határterületen, székhelye Berjozovka